Список ссавців Нідерландів містить перелік видів, записаних на території Нідерландів (західна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 16 видів ряду Хижі (Carnivora), 20 — ряду Cetartiodactyla, 20 — Рукокрилі (Chiroptera), 8 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 19 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 85 зазначених в таблиці видів 1 перебуває на межі зникнення, 1 — під загрозою вимирання, 1 є уразливим, 6 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Нідерланди
Фауна Нідерландів
Ссавці Нідерландів